Утяй:
 Утяй — река в Пермском крае
 Утяй — деревня в Бардымском районе Пермского края